The Bubble (film), Israëlische film uit 2006 geregisseerd door Eytan Fox
The Bubble (aflevering 90210), aflevering van de televisieserie 90210